Schwierigkeitsgrade (fachsprachlich englisch Difficulty oder Grade) gibt es in vielen Sportarten, unter anderem:

 in Computerspielen, siehe Wiederspielwert
 im Kanusport, siehe Wildwasserschwierigkeitsskala
 beim Klettern, siehe Schwierigkeitsskala (Klettern)
 in der Pferdedressur, siehe Hohe Schule (Reitkunst)
 auf der Skipiste
 beim Wandern, siehe SAC-Wanderskala
 beim Wasserspringen

Siehe auch:
 :Kategorie:Ordinale Skala